

События 
 Консулы: Сервий Сульпиций Руф (патриций) и Марк Клавдий Марцелл (плебей); проконсулы: Марк Кальпурний Бибул (в Сирии) и Марк Туллий Цицерон (в Киликии); преторы: Авл Плавтий, Луций Постумий, Маний Ювентий Латеран, Марк Аврелий Котта и Публий Лициний Красс Юниан; пропреторы: Гай Консидий Лонг (в Африке), Гней Тремеллий Скрофа (на Киренаике), Марк Нонний Суфенат (в Македонии) и  (в Вифинии); эдилы: Гай Эбуций и Квинт Попедий; народные трибуны: Гай Валерий Триарий, Гай Вибий Панса Цетрониан, Гай Целий, Луций Виниций и Публий Корнелий (Север); квесторы: Гней Каниний Саллюстиан (в Сирии), Луций Месциний Руф (в Киликии), Марк Антоний и Фурий Крассипед (в Вифинии); проквестор: Квинт Гортензий Гортал (в Азии); монетные триумвиры: Гай Меммий и Сервий Сульпиций Руф.
 Цицерон — проконсул Киликии.
 Цезарь вторгся в страну битуригов, которые признали власть Рима.
 Подчинение карнутов и белловаков. Разорение земель эбуронов. Осада и взятие римлянами Укселлодуна.
 Умиротворение Галлии. Галлия превращена в провинцию. Цезарь пишет «Записки о галльской войне».
 Воцарения нового царя Египта — Птолемея XIII. Сын Птолемея XII.
 Царица Египта Клеопатра VII. Дочь Птолемея XII.
Хунну:
 Победа Хуханье над соперниками. На западе восстание Жунченя против Хуханье.

Родились 
 Помпония Цецилия Аттика, римская матрона, первая жена Марка Випсания Агриппы.

Скончались 
 Юлия Цезарис Младшая, сестра Юлия Цезаря и жена Марка Аттия Бальба;
 Птолемей XII (Птолемей Авлет) — царь Египта.

Примечания

См. также